Шаренград:

 Шаренград — село в Хорватии на берегу Дуная, регион Срем, Вуковарско-Сремская жупания.
 Шаренград — остров на Дунае на границе Хорватии и Сербии.